Wojciech Stachura (1901–1960) – polski podpułkownik Wojska Polskiego
 Wojciech Stachura (ur. 1982) – polski hokeista